Velika nagrada Italije 1956 je bila osma in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 2. septembra 1956.

Ron Flockhart se je prvič v karieri uvrstil na stopničke, Luigi Musso pa je bil prvič vodilni. Jo Bonnier, Les Leston in Wolfgang von Trips so odpeljali prvo dirko v karieri, Hernando da Silva Ramos, Toulo de Graffenried, Robert Manzon, Piero Taruffi in Luigi Villoresi pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 36
|  Stirling Moss
| Maserati
| 50
| 2:23:41,3
| 6
| 9
|-
! 2
| 26
|  Peter Collins Juan Manuel Fangio
| Ferrari
| 50
| + 5,7 s
| 7
| 33
|-
! 3
| 4
|  Ron Flockhart
| Connaught-Alta
| 49
| +1 krog
| 26
| 4
|-
! 4
| 38
|  Paco Godia
| Maserati
| 49
| +1 krog
| 18
| 3
|-
! 5
| 6
|  Jack Fairman
| Connaught-Alta
| 47
| +3 krogi
| 16
| 2
|-
! 6
| 40
|  Luigi Piotti
| Maserati
| 47
| +3 krogi
| 15
| 
|-
! 7
| 14
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 46
| +4 krogi
| 19
| 
|-
! 8
| 22
|  Juan Manuel Fangio Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 46
| +4 krogi
| 1
| 
|-
! 9
| 12
|  André Simon
| Gordini
| 45
| +5 krogov
| 25
| 
|-
! 10
| 42
|  Gerino Gerini
| Maserati
| 42
| +8 krogov
| 17
| 
|-
! 11
| 44
|  Roy Salvadori
| Maserati
| 41
| +9 krogov
| 14
| 
|-
! Ods
| 28
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 47
| Krmiljenje
| 3
| 
|-
! Ods
| 46
|  Umberto Maglioli Jean Behra
| Maserati
| 42
| Krmiljenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Harry Schell
| Vanwall
| 32
| Prenos
| 10
| 
|-
! Ods
| 32
|  Jean Behra
| Maserati
| 23
| Motor
| 5
| 
|-
! Ods
| 48
|  Bruce Halford
| Maserati
| 16
| Motor
| 22
| 
|-
! Ods
| 20
|  Maurice Trintignant
| Vanwall
| 13
| Prenos
| 11
| 
|-
! Ods
| 16
|  Piero Taruffi
| Vanwall
| 12
| Puščanje olja
| 4
| 
|-
! Ods
| 24
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 9
| Pnevmatika
| 2
| 
|-
! Ods
| 34
|  Luigi Villoresi Jo Bonnier
| Maserati
| 7
| Motor
| 8
| 
|-
! Ods
| 10
|  Robert Manzon
| Gordini
| 7
| Šasija
| 23
| 
|-
! Ods
| 30
|  Alfonso de Portago
| Ferrari
| 6
| Pnevmatika
| 9
| 
|-
! Ods
| 2
|  Les Leston
| Connaught-Alta
| 6
| Vzmetenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 8
|  Hernando da Silva Ramos
| Gordini
| 3
| Motor
| 21
| 
|-
! DNS
| 50
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 
| Trčenje
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1956
1956